Iouri Ivanovitch Babenko - en russe:   (Ûrij Ivanovič Babenko) - (né le  à Penza en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Carrière de joueur 
En 1995, il débute avec les Krylia Sovetov dans la Superliga. Il est choisi en 1996 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par l'Avalanche du Colorado en , en . Il a joué trois matchs dans la LNH en 2000-2001. Il remporte la Coupe d'Europe des clubs champions 2008 avec le Metallourg Magnitogorsk. Il ajoute à son palmarès la Coupe Gagarine 2012 et 2013 avec l'OHK Dinamo.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1995-1996|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 21|| 0|| 0|| 0|| 16|| || || || || 
|-
| rowspan=2|1996-1997|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4|| || || || || 
|-
| HK CSKA Moscou 2|| Vyschaïa liga|| 24|| 3|| 3|| 6|| 12|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Whalers de Plymouth || LHO|| 59|| 22|| 34|| 56|| 22|| 15|| 3|| 7|| 10|| 24
|-
| 1998-1999|| Bears de Hershey|| LAH|| 74|| 11|| 15|| 26|| 47|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1999-2000|| Bears de Hershey||  LAH|| 75|| 20|| 25|| 45|| 53|| 14|| 4|| 3|| 7|| 37
|-
| 2000-2001|| Bears de Hershey||  LAH|| 71|| 17|| 18|| 35|| 80|| 12|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| 2000-2001|| Avalanche du Colorado|| LNH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Bears de Hershey||  LAH|| 67|| 7|| 22|| 29|| 95|| 8|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
| 2002-2003|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 35|| 3|| 8|| 11|| 52|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2003-2004|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 24|| 2|| 3|| 5|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2004-2005|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 33|| 5|| 2|| 7|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Khimik Voskressensk|| Superliga|| 11|| 0|| 0|| 0|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| HK MVD|| Superliga|| 43|| 8|| 5|| 13|| 115|| 4|| 2|| 1|| 3|| 16
|-
| 2006-2007|| HK MVD|| Superliga|| 46|| 9|| 10|| 19|| 46|| 2|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2007-2008|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 54|| 10|| 3|| 13|| 58|| 13|| 1|| 4|| 5|| 10
|-
| rowspan=2|2008-2009|| Metallourg Magnitogorsk|| KHL|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| SKA Saint-Pétersbourg||  KHL|| 46|| 3|| 9|| 12|| 38|| 3|| 1|| 0|| 1|| 14
|-
| 2009-2010|| HK MVD||  KHL|| 35|| 5|| 5|| 10|| 26|| 22|| 4|| 1|| 5|| 34
|-
| 2010-2011 || OHK Dinamo || KHL || 45|| 4|| 8|| 12|| 57|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2011-2012 || OHK Dinamo || KHL || 40|| 5|| 8|| 13|| 42|| 17|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
| 2012-2013 || OHK Dinamo || KHL || 34|| 6|| 6|| 12|| 14|| 21|| 1|| 4|| 5|| 10
|-
| 2013-2014 || HK Dinamo Moscou || KHL || 52|| 10|| 12|| 22|| 39|| 7|| 0|| 1|| 1|| 16
|-
| 2014-2015 || HK Dinamo Moscou || KHL || 36|| 4|| 3|| 7|| 59|| 7|| 0|| 2|| 2|| 25
|-
| 2015-2016 || HK Dinamo Moscou || KHL || 54|| 1|| 4|| 5|| 22|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0

| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||

Références 

Naissance en janvier 1978
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur des Bears de Hershey
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du HK MVD
Attaquant de hockey sur glace
Champion de la Coupe Gagarine